Gårlången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gårlången (Ludvika socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (52,6 ha)
Gårlången (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (5,69 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn